Centipede hat verschiedene Bedeutungen:

ein Computerspiel, siehe Centipede (Computerspiel)
die englische Bezeichnung für Hundertfüßer
eine englische Bigband, siehe Centipede (Band)
ein traditioneller chinesischer Drachen, welcher aus Seide und Bambus besteht
Siehe auch:
 Centipede-Lake-Way-Uranlagerstätte
 Centipede-Nunatak